Курманов — тюркская фамилия. 

 Известные носители

 Курманов, Акан (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Курманов, Зайнидин Карпекович (род. 1955) — киргизский государственный деятель.
 Курманов, Иван Дмитриевич (1890—1942) — генерал-майор, дважды Краснознамёнец.
 Курманов, Карпек Шамсединович (1928—2020) — советский, киргизский и казахский учёный-юрист.
 Курманов, Карыпбай (1907—1995) — Герой Социалистического Труда.